Pieter van Woensel (arts) (1747-1808), Nederlands arts, wereldreiziger, reisbeschrijver, politiek tekenaar en medewerker aan de almanak de Lantaarn.
Pieter van Woensel (politicus) (1970), Nederlands politicus